Leroy Chollet (1924-1998) – cestista statunitense
 Maurice Chollet (1927 – ...) – cestista svizzero